Diana en haar Nimfen (Vermeer), schilderij dat omstreeks 1655-1656 geschilderd werd door Johannes Vermeer.
Diana en haar Nimfen (Loo), schilderij dat omstreeks 1650 geschilderd werd door Jacob van Loo.